Spin

В математике 
 Spin — стандартное обозначение спинорной группы.

В вычислительной технике 
 SPIN — open source операционная система, написанная на ЯП Модула-3 с использованием идей Mach
 Spin — сеть профессиональных организаций по улучшению программного обеспечения и вычислительных процессов.
 Spin — язык программирования для процессора Parallax Propeller
 SPIN — утилита автоматизированной проверки моделей для распределенного ПО

В музыке 
 Spin — альбом ирландской группы Scullion.
 Spin — альбом Даррена Хейза.
 Spin — американская рок-группа.
 Spin — музыкальный журнал.
 Spin — композиция группы Lifehouse из альбома Stanley Climbfall.
 Spin — композиция Трея Анастасио из альбома Shine.

См. также 
 Spin Doctors — американская музыкальная группа из Нью-Йорка.
 Спин (значения)